Анна́ш () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на північний захід від Парижа, 60 км на південний захід від Ам'єна, 23 км на захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Аннаш на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Аннаш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза